Gravius ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Gravius (1616–1681), holländischer presbyterianischer Missionar auf Formosa
 Henricus Gravius (1536–1591), niederländischer Theologe
 Johann Gravius (1620–1688), deutscher Theologe sowie Professor, Rektor und Prorektor an der Universität Tübingen
 Sascha Gravius (* 1977), deutscher Mediziner und Hochschullehrer